Словения — государство в Южной Европе.
 Венецианская Словения — историческое название области компактного проживания этнических словенцев на территории современной республики Италия.
 (9674) Словения — астероид главного пояса, который был открыт 23 августа 1998 года.
 Социалистическая Республика Словения — одна из 6 социалистических республик, образовывавших СФРЮ.